Cerrahî steht für:

 Dscherrahi
 Nureddin al-Dscherrahi